Bartuška je příjmení více osob:

 Jan Bartuška (1908–1970) – československý politik
 Josef Bartuška (1898–1963) – český učitel, básník, grafik, malíř, redaktor
 Karel Bartuška (1932–2008) – pedagog fyziky a autor učebnic
 Václav Bartuška (* 1968) – český diplomat, politik a publicista

 podobné
 Jiří Bartoška (* 1947) – český herec, filmový organizátor